Cet article présente les personnages de la série télévisée américaine Scrubs.

Personnages réguliers

John Michael « J.D. » Dorian

Christopher Duncan « Turk » Turk

Elliot Reid

Carla Espinosa

Percival Ulysse « Perry » Cox

Robert « Bob » Kelso

Le concierge 
Interprété par Neil Flynn

Il est agent d'entretien à l'hôpital du Sacré-Cœur, où il passe plus de temps à tendre des pièges à J.D. qu'à nettoyer. Dans l'épisode finale de la série Le concierge révèle qu'il s'appelle Glenn Matthews alors que J.D. lui demande son nom, avant de répondre au nom de Tommy juste après.

Dans un post sur Twitter le , Bill Lawrence a confirmé que Le concierge disait la vérité lorsqu'il a révélé son nom en tant que Glenn Matthews

Dans le premier épisode, il prend en grippe J.D. pour avoir coincé une pièce de monnaie dans la porte coulissante de l'entrée de l'hôpital. D'abord présenté comme un piège du concierge pour trouver une tête de turc, il s'avère que ce n'était qu'un accident, mais le concierge a usé de ce prétexte pour en faire voir de toutes les couleurs à J.D. tout au long de ses huit années au Sacré-Cœur.

Le concierge quitte le Sacré-Cœur sans explication le lendemain du départ de J.D., quand Turk lui a fait comprendre que ce départ était définitif.

Denise « Jo » Mahoney 
Interprétée par Eliza Coupe

Le  Denise Mahoney est une nouvelle interne du Sacré-Cœur pendant la saison 8. Se montrant extrêmement franche et froide, J.D. choisira de la prendre sous son aile pour lui apprendre à présenter un visage plus sympathique aux patients. Cox apprécie son franc-parler, et la trouve même plus masculine que J.D. Son surnom "Jo" vient du personnage de la série Drôle de vie.

Elle ne choisit que des partenaires sexuels enrobés, considérant qu'ils font l'amour "comme si c'était la dernière fois", jusqu'à ce qu'elle se rapproche de Derek Hill, un nouvel interne en chirurgie.

Personnage récurrent, elle devient un des membres du casting régulier de la saison 9, où Denise est devenue l'assistante des professeurs et est chargée des élèves.

Lucy Bennett 
Interprétée par Kerry Bishé

Lucy Bennett est une des élèves de l'université de Winston, et la nouvelle narratrice des épisodes de la série à partir de la saison 9. Rapidement, elle devient une cible de choix pour le  Cox, qui la terrifie, et trouve en J.D. un confident et un mentor.

Cole Aaronson 
Interprété par Dave Franco

Cole Aaronson est un des élèves de l'université de Winston. En tant que fils des principaux donateurs de l'école, il se permet d'afficher sa suffisance et un total désintérêt pour les cours.

Drew Suffin 
Interprété par Michael Mosley

Drew Suffin est un des élèves de l'université de Winston. Il suit sa dernière tentative de devenir médecin, étant très doué mais incapable de supporter la pression. Le  Cox voit en lui le seul capable de devenir un bon médecin dans la classe.

Personnages récurrents

Personnel du Sacré-Cœur

Jordan Sullivan 
Interprétée par Christa Miller Lawrence

Jordan Sullivan est présentée comme l'ex-femme du docteur Cox, membre du Conseil de l'hôpital du Sacré-Cœur, croqueuse d'hommes et adepte de la chirurgie esthétique. Dès sa première apparition, comme patiente séduite par l'accès d'autorité dont il fait preuve, elle couche avec J.D., et ce n'est qu'après qu'on apprend qui elle est. Les deux anciens époux se vouent une haine farouche, ce qui n'empêche pas Jordan d'apparaître dans l'appartement du docteur Cox pour coucher avec lui. Elle réapparait au début de la deuxième saison, enceinte de lui, mais ne veut pas qu'il sache qu'il est le père, parce qu'elle voulait savoir s'il voulait vivre avec elle par choix et non par obligation. Il finira néanmoins par savoir que le garçon, que Perry nommera Jack, est de lui, et ils s'installeront ensemble. Ils continueront néanmoins de s'insulter dès qu'ils se voient.

Ted Buckland découvrira qu'une erreur administrative fait qu'ils sont encore mariés, erreur qu'ils s'empresseront de corriger pour sauver leur vie de couple.

Ils auront également une fille, que J.D. suggèrera d'appeler Jennifer Dylan (pour les initiales). Après la naissance, elle quitte le Conseil, mais continue de venir à l'hôpital, principalement pour continuer à énerver son ex-mari. Les autres personnages profitent parfois de sa présence pour lui demander conseil.

Jordan est particulièrement sadique et éprouve un malin plaisir à saboter les relations amoureuses ou amicales qui existent entre les gens. Elle est également la seule personne avec qui Cox n'arrive jamais à avoir le dernier mot.

Theodore "Ted" Buckland 
Interprété par Sam Lloyd

Ted Buckland est l'avocat de l'hôpital du Sacré-Cœur, mais surtout souffre-douleur du docteur Kelso. Hyper-émotif, suicidaire et totalement incompétent, il passe plus de temps à se plaindre qu'il vit encore chez sa mère et à chercher des cafés pour Kelso qu'à régler les problèmes législatifs de l'hôpital. Il ne montre de talents que dans son groupe, The Worthless Peons, qui interprètent a cappella des chansons de films, des génériques télé ou des musiques de publicité dans les couloirs de l'hôpital. Il fait aussi partie du groupe des Remue-méninges, avec le Concierge, Todd et Doug.

Grâce au Concierge et à J.D., il parvient à trouver le courage de se lancer dans une relation avec Stephanie Gooch, une jeune joueuse de ukulélé qui chantait pour les enfants malades.

Todd "Le Todd" Quinlan 
Interprété par Robert Maschio

Todd Quinlan, plus connu sous le nom de Le Todd, est un interne en chirurgie qui commence en même temps que Turk, et s'impose rapidement comme son rival sur le plan médical. C'est le meilleur chirurgien, mais il est assez stupide, passant son temps à montrer son corps en posant en maillot de bain, à faire des remarques sur les derniers propos des personnages dans une connotation sexuelle, et à faire des "tape-m'en-cinq" pour n'importe quelle raison (tape de compassion, tape sans fil, tape stérile...).

Malgré toutes les rumeurs qu'il lance, il n'a eu une aventure qu'avec une seule femme de l'hôpital, son comportement a par moments laissé penser qu'il était homosexuel.

Laverne Roberts 
Interprété par Aloma Wright

Laverne Roberts est l'infirmière en chef jusqu'à la saison 6. Fervente croyante, elle fait partie d'une chorale gospel et ne supporte pas que l'on mette en doute ou se moque du christianisme. Elle est également à l'affût du moindre ragot qui circule dans les couloirs de l'hôpital.

Dans la saison 6, alors que Cox s'interroge sur la ferveur de sa foi après toutes les années passées à son poste, elle répond que tout a un sens et que Dieu y cache une raison. À la suite de cela Lavern a un accident de voiture. Dans le coma, elle est transférée au Sacré-Cœur. Peu après, elle est déclarée en état de mort cérébral. Tour à tour, ses amis lui font ses adieux. Carla a du mal à la laisser partir car le souvenir de Lavern la hante.

 et l'actrice réapparaît dans le rôle d'une autre infirmière, Shirley, que J.D. appelle « Relaverne » ( en version originale) à cause des ressemblances, qu'il est seul à voir.

Doug Murphy 
Interprété par Johnny Kastl

Doug Murphy est un jeune médecin pathologiste qui commence son internat avec J.D. et Elliot. Il est terrorisé devant les questions des docteurs Cox et Kelso, et n'arrive jamais à répondre sans bredouiller avant. Il est également très négligent avec ses patients, dont beaucoup meurent, au grand dam du  Kelso. Alors qu'il doit refaire sa troisième année, il se découvre des talents de médecin légiste, et officie dès lors à la morgue. Il réapparait dans la série régulièrement, trouvant le moyen d'égarer les cadavres à travers l'hôpital.

Molly Clock 
Interprétée par Heather Graham

 Molly Clock apparait dans les huit premiers épisodes de la saison 4, où elle est la nouvelle psychiatre du Sacré-Cœur. Extrêmement étourdie, son optimisme et ses manies étranges lui attirent la sympathie d'Elliot, qui la prend comme mentor et meilleure amie, mais aussi la haine des autres médecins, notamment Cox et Kelso, qui vont jusqu'à s'allier pour tenter de lui saper le moral. Cependant son invraisemblable optimisme et sa profonde connaissance de la psychologie la fera mener le jeu jusqu'au bout.

Elle entamera une brève relation avec JD avant de quitter l'hôpital deux jours plus tard, sans avoir pu coucher avec elle, à la suite d'une revanche d'Elliot.

Keith Dudemeister 
Interprété par Travis Schuldt

Keith Dudemeister apparaît dans la saison 5 comme un nouvel interne timide mais doué. Le premier épisode de la saison 5 est d'ailleurs réalisé de son point de vue. Rapidement, J.D. arrive à le détester, parce qu'il est séduisant, talentueux et surtout parce qu'il fréquente Elliot. Mais J.D. décide de l'accepter, pour son amie. Keith accepte tout de Elliot : ses scénarios pour leurs nuits d'amour, ses manies, jusqu'à la laisser organiser sa demande en mariage. Finalement, quand Elliot mettra en doute ses sentiments et annulera leur mariage, il sera dévasté passant entre la haine, l'indifférence et le désespoir. Il sera encore de la partie dans quelques épisodes de la saison 8 et aussi quand J.D. se remémore toutes les personnes qui ont compté dans sa carrière au Sacré-Cœur.

Kim Briggs 
Interprétée par Elizabeth Banks

 Kim Briggs est une chirurgienne urologue du Sacré-Cœur, apparaissant dans la saison 5. Elle porte encore l'alliance de son précédent mariage, raison pour laquelle J.D. ne la remarquera pas. Elle décide pourtant de commencer une relation avec lui, mais elle tombe enceinte après leur première nuit ensemble. Kim part peu après pour Tacoma dans un autre hôpital. Après quelques semaines, alors que J.D. lui rend une visite surprise, elle lui ment et lui dit qu'elle a fait une fausse couche.

Ils se retrouvent huit mois plus tard dans un congrès, où elle affiche sa grossesse. J.D. ne lui pardonnera jamais, mais veut essayer pour son enfant, un fils qu'il appellera Sam Perry Gilligan. La relation ayant échoué, elle part pour un autre hôpital.

On la revoit dans la saison 8 installée avec Sean Kelly, un ex-petit ami d'Elliot.

Taylor Maddox 
Interprétée par Courteney Cox

Taylor Maddox est la remplaçante du  Kelso à la direction du Sacré-Cœur dans les trois premiers épisodes de la saison 8. Séduisante, avenante et se présentant comme très ouverte, elle sera très vite appréciée jusqu'à ce qu'elle montre son vrai visage. Totalement dépourvue d'humanité, elle n'hésite pas à renvoyer des patients en grand danger chez eux si leur assurance ne les couvre pas. Intelligente et perfide, elle est très habile pour empêcher les médecins de détourner le système et lorsque ceux-ci lui exposeront leur point de vue elle leur répondra qu'elle n'en a . Cox, JD et Elliot seront forcés de refaire appel à Kelso pour la faire renvoyer.

Grace Miller 
Interprétée par Bellamy Young

Grace Miller est nommée chef du service de chirurgie durant la saison 3. Femme dans un domaine généralement réservé aux hommes, le  Miller, sous ses airs de Marilyn Monroe, est particulièrement glaciale et cynique un peu à la manière de Cox. Elle sera particulièrement cinglante avec Todd, ne supportant pas ses remarques sexistes. Turk cherchera à la défendre jusqu'à ce qu'il se rende compte que, pour elle, le fait d'être protégée par un homme est terriblement dégradant. Tyrannique et humiliante, elle s'attirera, sans le vouloir, la sympathie du  Cox qui rêvera d'une relation avec elle.

Invitée à l'origine au mariage de Turk et Carla, elle sera décommandée au dernier moment. Terriblement vexée, elle se vengera sur Turk en ne lui laissant que les tâches les plus insupportables et en le mettant volontairement en retard à la cérémonie.

Patients

Harvey Corman 
Interprété par Richard Kind

Harvey est un grand hypocondriaque, incapable de se convaincre qu'il est en bonne santé et voyant dans des symptômes simples une maladie rare. Ses apparitions récurrentes exaspèrent grandement le  Cox, qui décide de lui faire un prélèvement de moelle osseuse juste pour l'effrayer. Il découvrira ainsi que Corman souffre de macroglobulinémie, une forme de cancer rare.

Jill Tracy 
Interprétée par Nicole Sullivan

Jill était une patiente qui fut admise à quatre reprises au Sacré-Cœur.

La première fois, elle avait atteint un niveau de stress qui la maintenait excitée malgré la prise d'antidépresseurs. Elle resta un weekend pour se reposer. La seconde, fut admise pour des vomissements et une fatigue et les résultats, qui s'avérèrent finalement erronés, indiquaient qu'elle était enceinte. La troisième, elle fut trouvée inconsciente dans son appartement : elle était empoisonnée aux pesticides, et J.D. et Cox ont compris plus tard qu'elle avait tenté de se suicider après une rupture difficile.

La quatrième fois, elle meurt de ce qui semble être une overdose de cocaïne. Cox, ayant besoin d'organes pour trois autres patients, les prélève sur elle d'urgence, avant d'apprendre qu'elle est morte de la rage. Les trois patients transplantés meurent tous dans la journée.

Le personnage ne disparaît pas pour autant, puisqu'elle réapparaît dans la saison 6, en tant que fantôme qui hante Cox (elle serait tombée enceinte au paradis), et en flash-back du passé lors du départ de J.D. du Sacré-Cœur.

J.D. et Cox la considèrent comme la fille la plus ennuyeuse du monde, abordant toujours des sujets sans intérêt.

Patricia Wilk 
Interprétée par Michael Learned

Patricia Wilk était une femme âgée souffrant d'une maladie qui l'a longtemps fait rester au Sacré-Cœur. Certains mots mal interprétés par J.D. lui ont fait croire qu'elle était résignée à mourir. Durant son séjour, elle sympathise avec tout le personnel de l'hôpital. Alors qu'elle était sur le point de quitter l'hôpital, elle contracte une infection involontairement causée par Jason Cabaggio, qui entraînera son décès. Avec son système immunitaire défaillant, l'infection l'emporte.

Elle réapparait dans la saison 8 en flash-back du passé lors du départ de J.D. du Sacré-Cœur.

Entourage

Dan Dorian 
Interprété par Tom Cavanagh

Dan Dorian est le grand frère de J.D. Il apparaît toujours au moment où J.D. s'y attend le moins, pour s'éloigner de leur mère. En effet, Dan vit toujours chez elle, dans un appartement dans le grenier, et est serveur à mi-temps.

J.D. n'a jamais vraiment apprécié son frère : il lui faisait toujours des méchancetés quand il était enfant, et n'était jamais présent pendant les mauvais moments à l'âge adulte. Le mode de vie qu'il a choisi faisait honte à J.D. Lors de la mort de leur père, Dan ramenait tout à lui, se morfondant en passant une semaine dans un bain. Il eut un peu plus tard une brève aventure avec Elliot.

Après que J.D. lui a fait entendre ses quatre vérités, Dan s'est repris en main, a pris un des costumes de J.D. pour se rendre à un entretien d'embauche, et revient plus tard agent immobilier, propriétaire d'une maison et offre à J.D. une voiture

Ben Sullivan 
Interprété par Brendan Fraser

Ben Sullivan est le grand frère de Jordan et Danni, mais surtout le meilleur ami de Perry Cox. Il est maçon et photographe amateur. Extrêmement maladroit, il vient au Sacré-Cœur pendant la saison 1 pour s'être cloué une planche à la main. La mauvaise cicatrisation de la plaie pousse JD et Cox à approfondir les examens, et on diagnostique finalement une leucémie. Pris à temps, son cancer entre en rémission.

Il part alors pour un voyage autour du monde, passant par la Chine et l'Inde, mais sans consulter un seul médecin. De passage au Sacré-Cœur pendant la saison 3, Cox le confie à JD, mais il fait un arrêt cardiaque imprévisible et meurt. Cox entrera dans une phase de déni, et croira voir le spectre de Ben qui le suit dans tout l'hôpital. Celui-ci le forcera à accepter sa mort et à pardonner à JD et à lui-même. Pendant son enterrement, Cox sera devant son cercueil, entre J.D. et Jordan, pleurant son ami.

Danni Sullivan 
Interprétée par Tara Reid

Danni Sullivan est la petite sœur de Ben et Jordan. De passage au Sacré-Cœur pendant la saison 3, elle montre avec J.D. un grand nombre de points communs : elle tient un dialogue intérieur, fait des rêves éveillés... Cela les rapprochera, et ils auront une aventure. Elle se terminera à la suite d'un appel téléphonique entre J.D. et Danni, où elle entendra J.D., qui avait mal raccroché, parler avec Elliot et comprendra alors qu'il aime encore Elliot.

Sa deuxième apparition dans la vie de J.D. montre un tout autre visage : elle fume beaucoup, et ne cherche qu'à satisfaire ses besoins sexuels teintés de sadomasochisme. En plus de la relation avec un certain Danny, elle n'hésitera pas à embrasser fougueusement Ted Buckland et Doug Murphy pendant la réception de mariage de Turk et Carla, entraînant ainsi une haine entre les deux personnages.

Marco Espinosa 
Interprété par Freddy Rodríguez

Marco Espinosa est le petit frère de Carla, qu'elle a pratiquement élevé.

Turk et lui se détestent depuis que le chirurgien l'a pris pour un voiturier à l'enterrement de la mère de Carla. Dès ce moment, Marco ne fait qu'insulter et mépriser Turk en espagnol, jusqu'à ce que Turk découvre que Marco parle anglais, chose que Carla ignore.

Il revient pour le mariage de sa sœur. Turk croit voir une réconciliation quand Marco se décide à écrire ses vœux à sa place, mais il ne fait que lui donner le texte de Quand Harry rencontre Sally.

Autres

Neena Broderick 
Interprétée par Julianna Margulies

Neena Broderick est une juriste spécialisée en médecine ainsi que l'avocate la plus agressive de la ville. Elle arpente l'hôpital et ne cherche qu'à traduire des médecins en justice. Elle apparaît dans les épisodes 9 et 10 de la saison 4 où elle accompagne son père alors admis au Sacré Cœur. Tous les médecins la haïssent et en particulier Cox. Glaciale et manipulatrice elle entamera une relation avec J.D. sans grande conviction. Cependant lorsqu'elle attaque Turk en justice et que J.D. tentera de rompre, elle refusera et le forcera à lui faire l'amour.

J.D. se rendra compte qu'il ne sera jamais assez fort pour la vaincre et il fera alors appel à la seule femme qui soit encore plus effrayante qu'elle : Jordan.

Notes et références 

 

Scrubs
 *